San Corrado di Baviera (†1126), monaco cistercense, celebrato il 9 febbraio
 San Corrado Confalonieri (†1351), terziario francescano di Piacenza, celebrato il 19 febbraio
 San Corrado Birndorfer (†1894), frate cappuccino, celebrato il 21 aprile
 San Corrado di Costanza (†975), vescovo di Costanza, celebrato il 26 novembre